Laghi steht für:

 Laghi, eine nordostitalienische Gemeinde

Laghi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Laghi (1883–1942), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Antonio Laghi (Bonaventura Antonio Laghi; 1676–1756), italienischer Architekt und Bildhauer
 Pio Laghi (1922–2009), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche und vatikanischer Diplomat